IMT, akronymet har flere betydninger:

Uddannelse 
 Institut for Mennesker og Teknologi ved RUC
 Institut Mines-Télécom
 Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet

IT 
 Internet media type – filformat på internettet

Organisationer 
 International Marxistisk Tendens – marxistisk/trotskistisk internationale